Domingos steht für:

 Domingos (Vorname), männlicher Vorname
 Domingos Martins, brasilianische Kleinstadt im Bundesstaat Espírito Santo
 São Domingos de Rana, Freguesia im Kreis Cascais, Portugal

Domingos ist der Familienname folgender Personen:
 Jônatas Domingos (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Raul Domingos, mosambikanischer Politiker
 Wagner Domingos (* 1983), brasilianischer Hammerwerfer
 Willians Domingos Fernandes (* 1986), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Domingo